No. 2 (album), het tweede studioalbum van Kin Ping Meh, uitgegeven in 1972
 No. 2 (film), een film uit 2006
 Number Two, een personage in de televisieserie Battlestar Galactica